Die Saison 2008/09 der Oberliga Niedersachsen war die 62. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die erste sowohl unter diesem Namen als auch als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 erhielt die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Niedersachsenliga den Status einer Oberliga.

Den Meistertitel in der Staffel West sicherte sich der VfB Oldenburg mit vier Punkten Vorsprung auf Eintracht Nordhorn. In der Staffel Ost feierte der Goslarer SC 08 die Meisterschaft mit 13 Zählern Vorsprung auf den VSK Osterholz-Scharmbeck. Die beiden Staffelmeister spielten anschließend den Aufsteiger in die Regionalliga sowie den Gewinner der Niedersachsenmeisterschaft aus. Im Gesamtresultat der beiden Partien setzte sich der Goslarer SC 08 durch und stieg auf.

Die Mannschaften ab dem 14. Platz jeder Staffel stiegen in die Bezirksoberligen ab. Aus den Bezirksoberligen schafften der SV Ramlingen/Ehlershausen, VfL Oythe, VfL Bückeburg, SVG Göttingen 07, Lupo Martini Wolfsburg, SV Ahlerstedt/Ottendorf und SV Rot-Weiss Cuxhaven den Aufstieg in die Oberliga. Aus der Regionalliga West stieg der BV Cloppenburg sowie Kickers Emden zwangsweise aus der 3. Liga in die Oberliga ab. Der VfV 06 Hildesheim wurde zur folgenden Spielzeit von der West- in die Ost-Staffel umgruppiert. Beide Staffeln spielten im folgenden Jahr mit 17 Mannschaften.

Staffel West

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Ost

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord und Niedersachsenmeisterschaft 
Die beiden Tabellenersten der Staffeln West, VfB Oldenburg, und Ost, Goslarer SC 08, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den Gewinner der Niedersachsenmeisterschaft sowie den Aufsteiger in die Regionalliga aus. Das Hinspiel in Goslar gewann Oldenburg mit 1:0, ehe Goslar das Rückspiel in Oldenburg mit 2:1 gewann und sich über die Auswärtstorregel den Titel des Niedersachsenmeisters  und den Regionalliga-Aufstieg sicherte.

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Die Vizemeister der vier Bezirksoberliga-Staffeln spielten im Anschluss an die Saison jeweils einen Aufsteiger in die Ost- und West-Staffel aus.

Um den Aufstieg in die Ost-Staffel traf der Vizemeister der Bezirksoberliga Braunschweig, Lupo Martini Wolfsburg, auf den Vizemeister der Bezirksoberliga Lüneburg, SV Rot-Weiss Cuxhaven, auf neutralem Platz in Melbeck aufeinander. Der SV Ramlingen/Ehlershausen als Vizemeister der Bezirksoberliga Hannover und Vorwärts Nordhorn als Vizemeister der Bezirksoberliga Weser/Ems spielten in Gesmold den freien Platz in der West-Staffel aus.

Wolfsburg und Ramlingen/Ehlershausen schafften durch Sieg schließlich den sportlichen Aufstieg. Da der Goslarer SC 08 als Meister der Ost-Staffel aber tags zuvor den Aufstieg in die Regionalliga schaffte, rückte der unterlegene SV Rot-Weiss Cuxhaven ebenfalls nach.

|}

Weblinks 
 Oberliga Niedersachsen West 2008/09 und Oberliga Niedersachsen Ost 2008/09 bei kicker.de
 Oberliga Niedersachsen West 2008/09 und Oberliga Niedersachsen Ost 2008/09 bei fussballdaten.de
 Oberliga Niedersachsen West 2008/09 und Oberliga Niedersachsen Ost 2008/09 bei weltfussball.de

2008
Fußballsaison 2008/09